Píritu (Anzoátegui)
Píritu (Falcón)